Kreishaus steht für:
Landratsamt

Einzelgebäude:
 Kreishaus Arnsberg
 Kreishaus Bochum
 Kreishaus (Bonn)
 Altes Kreishaus Bordesholm
 Kreishaus (Calau)
 Kreishaus Düsseldorf
 Kreishaus Greifswald
 Kreishaus Heinsberg
 Kreishaus Quedlinburg
 Kreishaus (Siegburg)
 Kreishaus Tecklenburg
 Wittmunder Kreishaus